

Clubs brésiliens de football 
 Atlético Rio Negro Clube basé à Boa Vista dans l'État du Roraima.
 Atlético Rio Negro Clube basé à Manaus dans l'État d'Amazonas.